Lindenstraße 27 oder Lindenstrasse 27 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Lindenstraße 27 in Aschersleben, siehe Liste der Kulturdenkmale in Aschersleben
 Lindenstraße 27 in Brenz, Mecklenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Brenz (Mecklenburg) #Neu Brenz
 Lindenstraße 27 in Ergolding, siehe Liste der Baudenkmäler in Ergolding
 Lindenstraße 27/29 in Feldberger Seenlandschaft, siehe Liste der Baudenkmale in Feldberger Seenlandschaft #Schlicht
 Lindenstraße 27 (Frankfurt am Main)
 Lindenstraße 27 in Frankfurt/Oder, siehe Liste der Baudenkmale in Frankfurt (Oder)
 Marienschule Fulda in Fulda
 Lindenstraße 27 in Garz/Rügen, siehe Liste der Baudenkmale in Garz/Rügen
 Lindenstraße 27 in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-St. Georg
 Lindenstraße 27 in Ilmenau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ilmenau
 Lindenstraße 27 in Laubach, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Laubach
 Lindenstraße 27 in Ludwigslust, siehe Liste der Baudenkmale in Ludwigslust #Glaisin
 Lindenstraße 27 in Lützellinden, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lützellinden
 Lindenstraße 27 in Potsdam, siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/L
 Lindenstrasse 27 in Uetikon am See, siehe Liste der Kulturgüter in Uetikon am See
 Lindenstrasse 27 in Wesenberg, Mecklenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Wesenberg (Mecklenburg)
 Alte Lindenstraße 27 in Großräschen, siehe Liste der Baudenkmale in Großräschen